Агва Тендида има више значења:
 Агва Тендида (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Тендида (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Тендида (Чикивитлан де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику